Јеврејски се може односити на:

 Јеврејски језици
 Јевреји

Види још 
 Хебрејски